Lifted kan referere til flere aritkler:

Film
 Lifted, en Pixar animationsfilm fra 2006
 Lifted (film fra 2011), en film instrueret af Lexi Alexander fra 2011

Musik
 Lifted (CDB-album), et album af CDB fra 1997
 Lifted (Dallas Smith-album), et album af Dallas Smith fra 2014
 Lifted (Israel Nash-album), et album af Israel Nash fra 2018
 Lifted or The Story Is in the Soil, Keep Your Ear to the Ground, et album af Bright Eyes fra 2002
 "Lifted" (Lighthouse Family-sang), en sang af Lighthouse Family fra 1995
 "Lifted" (Naughty Boy-sang), featuring Emeli Sandé
 "Lifted" (Dallas Smith-sang)
 "Lifted", en sang af Suicide Silence fra deres album No Time to Bleed fra 2009
 Lifted (CL-sang), den engelske debutsingle fra den sydkoreanske singer-songwriter CL

Andet
 Lifted Research Group, et tøjmærke fra Orange County